Сиуха — название нескольких населённых пунктов:
 Сиуха — село в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области.
 Сиуха — деревня в Сосновском районе Нижегородской области.